Peroni (bier), een Italiaans biermerk
 Alessandro Peroni, een Italiaans componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist
 Toni Peroni, een Nederlandse drummer